Mezzomonte – frazione di Folgaria in provincia di Trento
Mezzomonte – frazione di Polcenigo in provincia di Pordenone
Mezzomonte – frazione di Impruneta nella città metropolitana di Firenze
Mezzomonte – frazione di Sabaudia in provincia di Latina
Mezzomonte – località (non frazione) di Prepotto in provincia di Udine